Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? es un libro escrito por Luis Pescetti. Fue publicado en el 2003 en México, por la editorial Altea.

Reseña 
Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros?, también fue republicado en la antología Historias con todos, en Buenos Aires, Argentina, en el mismo año por la editorial Santillana.

Fue ilustrado en su 1.ª versión por: Alfredo Aguirre, Diana Tiznado, Emmanuel García, Enrique Martínez, Érika Martínez, Heylana Flores, Julián Cicero y Sergio Romero.

La historia muestra a varias familias, que se podrían parecer a cualquier familia del mundo, pero con algunas diferencias. Pero el libro demuestra que eso que nos hace distintos es lo que hace que cada familia se parezca.
Un fragmento de este libro fue incluido en el disco Antología de Luis Pescetti.

Referencias  

Libros de 2003
Libros de México
Literatura infantil
Libros de Luis Pescetti